El término Lacave puede referirse a:

Lacave, comuna francesa en el Lot.
Lacave, comuna francesa en el Ariège.